La Rue-Saint-Pierre (Oise)
 La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime)